Lavella (o Fiume Lavella) – antico nome del torrente Fiumarella
Lavella (o Lavella di Monteleone) – affluente (da destra) del fiume Cervaro
Lavella (o Lavella di Orsara) – affluente (da sinistra) del medesimo fiume Cervaro
Lavella dei Panni – altro nome del torrente Avella, anch'esso tributaro (da destra) del suddetto fiume Cervaro